У́лица Ку́йбышева расположена в Самарском и Ленинском районах Самары. Пересекается с Вилоновской улицей, улицей Шостаковича, Красноармейской улицей, улицей Льва Толстого, Некрасовской и Ленинградской улицами, улицей Венцека, Пионерской и Комсомольской улицами.

На улице Куйбышева много хорошо сохранившихся построек конца XIX — начала XX веков. Уже более века это главная улица исторической части Самары, на которой расположены разнообразные магазины, рестораны, музеи и иные культурно-развлекательные заведения.

История 
На геометрическом плане Самары 1782 года, улица уже есть в проекте, но в реальной застройке отсутствовала. Планировалось, что она будет пересекаться с восемью улицами и двумя площадями и ещё не имела названия. Так же улица выглядела и на геометрическом плане города в 1804 году. В 1810-е годы улица являлась границей города и была застроена только с западной стороны, а с восточной было открытое поле. 

Предполагается что первым годонимом улицы был Главная. В 1806 году население Самары составляло около 6000 человек, «из них казачьего люду — 900 служилых и неслужилых», все они размещались в районе улицы которая после и получила название Казачья и данный годоним продержался примерно до 1840-х годов. По утверждению Константина Павловича Головкина в 1839 году на плане города улица называлась Торговая. В 1840-х годах годоним улицы был Хлебная, так же как и у нынешней площади Революции. Всё из за того, что на площади шла активная торговля зерном, а улица считалась важной частью инфраструктуры рынка.

Е. Я. Суровиков привязывает стратогодоним улицы — Дворянская к 1900-м годам. Согласно же Е. Ф. Гурьянову в 1853 году данное название на геометрическом плане города, уже закреплено за прежней Хлебной улицей. Татьяна и Глеб Алексушины с Анной Будановой склоняются к версии о том, что данный годоним был привязан к 1851 году, году открытия Самарской губернии. Этимология данного годонима связана с заселением улицы чиновниками и знатью. Довольно быстро улица стала самой главной в городе. Сам факт проживания или размещения бизнеса на Дворянской улице стал означать высокий уровень социального статуса человека. В то время на улице жил губернатор, там же располагалась его канцелярия и губернское правление. В 1864 году площадь Панскую (ныне площадь Революции) замостили известняковым камнем привезенным из каменоломен в Ширяево, часть улицы соответственно замостили им же. В 1869 году последовал запрет на строительство домов с деревянным фасадом на улице Дворянской, с тех пор на ней начали строить исключительно дома с каменными фасадами. На плане Самары 1887 года улицу пересекают 2 площади, 9 улиц и заканчивается она Струковским и Ковригиным садами. Асфальтирование улицы началось в 1898 году и закончилось в 1913, что сразу привлекло на улицу автомобилистов, а позднее и один из первых трамвайных маршрутов. Улица под названием Дворянская оставалась вплоть до 1917 года.

В 1917 году улицу переименовали Керенскую, в честь министр-председателя Временного правительства Александра Фёдоровича Керенского.

1 мая 1918 года улицу вновь переименовали, она стала Советской.

25 января 1935 года умирает Валериан Владимирович Куйбышев и 28 февраля 1935 года улицу из Советской переименовывают в Куйбышева. Это название остаётся за улицей до сих пор.

В годы Великой Отечественной войны на улице Куйбышева был размещен ряд посольств, в «Гранд-отеле» корпус зарубежных журналистов, службы наркомата иностранных дел, представительство французского комитета национального освобождения. 6 ноября 1942 года был запущен первый троллейбусный маршрут от улицы Куйбышева, до железнодорожного вокзала.

Здания и сооружения

Чётная сторона

Нечётная сторона

Транспорт 
По улице проходят автобусы — 3, 5, 17, 25, 32, 36, 37, 47; маршрутные такси — 46, 48д, 48к, 80, 92, 105, 109д, 114, 118, 119, 127, 128, 140, 177, 205, 247, 261, 295, 297; троллейбусы 6, 16.

Памятники 
 Мемориальный комплекс в память о сотрудниках ГУВД, погибших при исполнении служебных обязанностей
 Памятник Ленину на Площади Революции
 Памятник солдату Швейку
 Памятник Пушкину в сквере Пушкина

Почтовые индексы 
 443099: чётные (4—114), нечётные (1—51), нечётные (55—117).
 443010: чётные (120—130), нечётные (121—155).

Примечания

Литература 

Липатова А. М. Самарских улиц имена. — Самара, 2003. — С. 93.

Ссылки 

 История и достопримечательности улицы Куйбышева в 50 фотографиях разных лет
 Улица Куйбышева на сервисе Яндекс.Панорамы.
 Достопримечательности улицы Куйбышева
 Ева Нестерова Главная улица центра. «Самарская газета», 18.12.2014

Сам
Улицы, названные в честь Валериана Куйбышева